Natt klockan tolv på dagen kan syfta på:

 Natt klockan tolv på dagen (roman) – roman av Arthur Koestler
 Natt klockan tolv på dagen (musikalbum) – musikalbum av hiphopartisten Pst/Q